Als Elbebrücke Riesa werden zwei Brückenbauwerke über die Elbe bei Riesa bezeichnet:

* Elbebrücke Riesa (Eisenbahn), eine Eisenbahnbrücke
 Elbebrücke Riesa (Straße), eine Straßenbrücke